

Ver também
Rugby
Rugby sevens

Rugby
Rugbi Rugbi Sete